Михаил Михайлович Кирхгофф — дирижёр Калининградского государственного симфонического оркестра, главный дирижёр Московского молодёжного симфонического оркестра, художественный руководитель и главный дирижёр фестиваля «Звезды Евразии»

Биография 
Михаил Кирхгофф родился в 1982 году в Москве. Начал образование в Академии хорового искусства им. Виктора Попова. В 2009 году с отличием окончил Московскую Государственную консерваторию имени П. И. Чайковского.

2010—2012 работал в Стамбульском Государственном театре оперы и балета

2012—2017 работал в Самсунской государственной опере

2018—2020 главный приглашенный дирижёр Государственного симфонического оркестра «Академия солистов» (Казахстан).

Концертная деятельность 
Выступал с различными оркестрами России, Германии, Италии, Франции, Австрии, Латвии, Мальты, Турции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Белоруссии, ОАЭ и многих других, таких как:
 Стамбульский государственный симфонический оркестр
 Измирский государственный симфонический оркестр
 Симфонический оркестр Государственной капеллы Санкт-Петербурга
 Симфонический оркестр Рома Тре
 Симфонический оркестр Словацкого радио
 Академический симфонический оркестр Республики Беларусь
 Государственный симфонический оркестр Бурсы
 Казахский государственный филармонический
 Национальный камерный оркестр Армении

В России выступал с государственными оркестрами Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Барнаула, Челябинска, Брянска, Тамбова, Астрахани, Петрозаводска, Новосибирска, Воронежа и многими другими.

Участие в фестивалях 
«In Classica» (2021 г. Дубай/ОАЭ)

Первый международный фестиваль «Кантата» (2021 г. Калининград/Россия)

Первый международный фестиваль "Симфония ветра (2021 г. Светлогорск/ Россия)

«Eurasian Stars» 2020 г. Ташкент/Узбекистан; 2019 г Алматы/Казахстан; 2018 и 2017 гг. Нур-Султан/ Казахстан

«Malta International Music Festival» (2019 г. Валета/ Мальта)

Vienna Classic Strings (2019 Вена/Австрия)

Фестиваль «Международная неделя консерваторий» (2020 и 2018 гг. Санкт- Петербург/ Россия)

«In Musica» (2018 г. Рим/ Италия)

Международный ежегодный фестиваль "Радио «Орфей представляет» (Москва/ Россия)

Международный фестиваль «Москва встречает друзей» (2009 г. Москва/Россия)

Международный фестиваль «Арт-ноябрь» (2007 г. Санкт-Петербург/ Россия)

«Armenia» International Music Festival (2021 г. Ереван/Армения)

Ссылки 
 Михаил Кирхгофф Радио классической музыки «Орфей»
 Белгосфилармония представит симфоническую поэму «Сотворение мира» 25 декабря
 Калининградский государственный симфонический оркестр
 Российская Газета — Международный музыкальный фестиваль InClassica
 Мальтийский международный музыкальный фестиваль
 The Greatest Virtuosos at Coca Cola Arena
 International Violin, Viola and Cello Competition and Festival
 In Musica Roma Festival Conductors
 Philipp Kopachevsky Tour across Russia, concert in Barnaul with Mikhail Kirchhoff
 Dubai in InClassica Music Festival
 «Armenia» International Music Festival
 В Дубае завершился X Международный фестиваль InClassica
 Музыкальная обсерватория Фестиваль InClassica в Дубае
 DUBAI 2021 INCLASSICA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
 В Дубае завершился грандиозный X Международный фестиваль InClassica
 «Бедные люди» в Петербурге
 Middle East Classical Music Academy
 Baruch Berliner’s Genesis @ St Petersburg 2022 | Conductor Mikhail Kirchoff